Atakora – departament w Beninie
 Atakora (Togo) – pasmo górskie w Beninie, Togo i Ghanie